

Antropologia 
 Conca abruzzese – oggetto domestico tradizionale abruzzese, contenitore d'acqua

Architettura 
 Conca (architettura) – La volta, pari a un quarto di sfera, dell'abside

Geografia 
 Conca – formazione geologica
 Conca - principio delle "due chiuse amovibili, ognuna delle quali attraversi il canal navigabile ad una breve distanza" e per mezzo del quale "le barche, si fanno passare a due differenti livelli"

Francia
 Conca – comune francese nel dipartimento della Corsica del Sud

Italia
 Conca – fiume delle Marche e dell'Emilia-Romagna
 Conca aquilana – pianura dove sorge la città dell'Aquila ed il suo hinterland
 Conca avellinese – pianura dove sorge la città di Avellino ed il suo hinterland
 Conca Casale – comune in provincia di Isernia
 Conca dei Marini – comune in provincia di Salerno
 Conca della Campania – comune in provincia di Caserta
 Conca d'Oro – pianura che circonda Palermo e le città del suo hinterland.
 Conca ternana – pianura dove sorge la città di Terni ed il suo hinterland.
 Conca Reatina – pianura dove sorge la città di Rieti.
 Conca (Latina) – Località nel territorio dell'odierno comune Latina
 Conca, città profondata – leggendaria città sommersa al largo della foce del Conca

Spagna
 Conca de Dalt – comune in provincia di Lleida

Persone
 Angelo Conca – calciatore italiano
 Bruno Conca – calciatore e allenatore italiano
 Darío Conca – calciatore argentino del Guangzhou Evergrande
 Fabio Conca – tecnico del suono italiano
 Sebastiano Conca – pittore italiano

Pagine correlate 
 Conche

Altri progetti